Hòa Sơn (Bắc Giang), xã in district Hiệp Hoà, provincie Bắc Giang, Vietnam.
 Hòa Sơn (Đà Nẵng), xã in district Hòa Vang, provincie Đà Nẵng, Vietnam.
 Hòa Sơn (Đắk Lắk), xã in district Krông Bông, provincie Đắk Lắk, Vietnam.
 Hòa Sơn (Hòa Bình), xã in district Lương Sơn, provincie Hòa Bình, Vietnam.
 Hòa Sơn (Lạng Sơn), xã in district Hữu Lũng, provincie Lạng Sơn, Vietnam.
 Hòa Sơn (Nghệ An), xã in district Đô Lương, provincie Nghệ An, Vietnam.
 Hòa Sơn (Ninh Thuận), xã in district Ninh Sơn, provincie Ninh Thuận, Vietnam.